Лудвиг Баварски се може односити на:
 Лудвиг I Немачки
 Лудвиг IV Баварски